John Frost (1784–1877) walesi chartista aktivista, a newporti lázadás vezetője
 John Frost (1912–1993) brit tábornok, ejtőernyős parancsnok, az arnhemi csata hőse
 John Carver Meadows Frost (1915–1979) brit mérnök, repülőgéptervező, az AV Avrocar tervezője

Hasonló nevek
 Jack Frost
 John Frost Nugent (John F. Nugent, 1868–1931) amerikai ügyvéd, politikus, 1918–1921 között Idaho állam szenátora